Фамилија Гусман има више значења:

 Фамилија Гусман, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гусман, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гусман, Колонија Полвора (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гусман, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гусман, Колонија Теренос Индиос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гусман (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику